Sahr Senesie (Koindu, Sierra Leone, 1985. június 20. –) német labdarúgó, posztját tekintve csatár, de középpályásként is bevethető volt. Féltestvére a Real Madrid

játékosa, Antonio Rüdiger.

Jegyzetek

További információk 
Soccernet

1985-ben született személyek
Élő személyek
Német labdarúgók
A Borussia Dortmund labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
A Grasshoppers labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
Az Eintracht Trier labdarúgói
Az FC 08 Homburg labdarúgói
A Wacker Burghausen labdarúgói
Az SG Sonnenhof Großaspach labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Labdarúgó-középpályások